Голіцини — російський князівський рід
 Голіцини — присілок, Орічівський район, Кіровська область, Росія